Zenk ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Zenk (* 1980), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Colleen Zenk (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Georg Zenk (* 1946), deutscher Schriftsteller, Gymnasiallehrer und Diakon
 Hans-Joachim Zenk (* 1952), deutscher Sprinter
 Johannes Zenk, Humanmediziner (Hals-Nasen-Ohren-Bereich) und Hochschullehrer
 Ludwig Zenk (1900–1949), österreichischer Komponist und Dirigent
 Meinhart H. Zenk (1933–2011), deutscher pharmazeutischer Biologe
 Peter Zenk (* 1943), deutscher Filmproduzent
 Tom Zenk (1958–2017), US-amerikanischer Wrestler
 Valerian Zenk (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Walter Zenk (* 1940), deutscher Ozeanograf

Siehe auch:

 Zenck
 Zmuck